Niemcy:
 Neufra – dzielnica Rottweilu
 Neufra – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Sigmaringen